Мереновка — название населённых пунктов в России:

 Мереновка — село в Стародубском районе Брянской области.
 Мереновка — деревня в Темкинском районе Смоленской области.